John Sargent, (1715-1791) politico britannico
John Sargent (1750-1824), militare statunitense
John Sargent (politico statunitense) (1799-1880), politico statunitense
John Sargent, pugile professionista dei pesi massimi
John Garibaldi Sargent (1860-1939), procuratore generale statunitense
John Singer Sargent (1856-1925), artista